Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Santa Cruz (Santa Cruz County) :
Comté de Santa Cruz, situé dans l'État de l'Arizona ;
Comté de Santa Cruz, situé dans l'État de Californie.

Voir également la page d'homonymie .